Lequidoe (Liquidoe, Liquedoe) steht für:

 Lequidoe (Fahisoi), ein osttimoresischer Ort im Suco Fahisoi, Verwaltungsamt Lequidoe
 Lequidoe (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Namolesso (Ort), das Verwaltungszentrum des Verwaltungsamts Lequidoe in Osttimor im Suco Namolesso